Příjmení Ruff má více osob:

 Charles Ruff (1939–2000) – americký právník
 Christiane Ruff (* 1960) – německá televizní producentka
 Franz Ruff (1906–1979) – německý architekt
 Helgret Ruff (* 1943) – německá sportovní novinářka
 Johannes Ruff (1813 – 1883) – švýcarský malíř a mědirytec 
 Lennart Ruff (* 1986) – německý filmový a reklamní režisér
 Lindy Ruff (* 1960), kanadský hokejista a hokejový trenér
 Ludwig Ruff (1878–1934) – německý architekt
 Matt Ruff (* 1965) – americký spisovatel
 Monika Ruff-Händelkes (* 1960) – německá politička
 Otto Ruff (1871–1939) – německý chemik
 Siegfried Ruff (1907–1989) – německý lékař
 Thomas Ruff (* 1958) – německý fotograf
 Willie Ruff (* 1931) – americký jazzový hudebník

Také může znamenat: 

 Ruff (kryptoměna)